Příjmení Gibson nosí více významných osobností:

 Althea Gibsonová (1927–2003) – americká tenistka
 Darron Gibson (* 1987) – irský fotbalový záložník
 Debbie Gibsonová (* 1970) – americká zpěvačka-skladatelka, hudební producentka, herečka
 Edward Gibson (* 1936) – americký vědec a astronaut NASA
 Greg Gibson (zápasník) (* 1953) – americký reprezentant v zápase.
 Ian Gibson (* 1939) – španělský lingvista irského původu
 Mel Gibson (* 1956) – americko-australský herec, režisér, producent a scenárista
 Melissa James Gibsonová (* 1970?) – kanadská dramatička
 Robert Gibson (* 1946) – americký astronaut
 Violet Gibsonová (1876–1956) – anglo-irská pachatelka neúspěšného atentátu na fašistického vůdce Benita Mussoliniho
 William Gibson (* 1948) – americký spisovatel
 William Gibson (dramatik) (1914–2008) – americký dramatik

Externí odkazy 
 

Německá příjmení
Skotská příjmení